Serie B 1952/1953 innebar att Genoa och Legnano gick till Serie A 1953/1954.

Tabell

Uppflyttningskval 

Legnano uppflyttade till Serie A.

Anmärkningslista

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1952 i Italien
1953 i Italien
Fotbollssäsongen 1952/1953
1952/1953